

Presentación Previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El jugador local Somdev Devvarman ganó el título, derrotando en la final al kazajo Aleksandr Nedovyesov por 6–3, 6–1.

Cabezas de serie 

 Aleksandr Nedovyesov (Final)
 '''Somdev Devvarman (Campeón)
 Peter Gojowczyk (Primera ronda)
 Yevgueni Donskoi ''(Semifinales)

<ol start="5"> 
  Go Soeda ''(Primera ronda)
  Yuki Bhambri ''(Primera ronda)
  Blaž Rola ''(Segunda ronda)
  Illya Marchenko (Cuartos de final)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Nueva Delhi 2014